Amanitin se može odnositi na nekoliko srodnih amatoksina:

 α-Amanitin
 β-Amanitin
 γ-Amanitin
 ε-Amanitin